Оси́нський райо́н — назва муніципальних районів в Росії:

 Осинський район - в Іркутській області.
 Осинський район - в Пермському краї.